Kunpengopterus — род птерозавров из семейства укуноптерид, обнаруженный в юрских отложениях Китая (провинция Ляонин, Линлунта, уезд Цзяньчан, формация Tiaojishan Formation и Daohugou Beds, возраст находки более 150 млн лет). В род включают 2 вида: Kunpengopterus sinensis и Kunpengopterus antipollicatus.

История открытия 
Kunpengopterus sinensis известен по образцу голотипа IVPP V16047, представляющему собой почти полный скелет с полным черепом и нижней челюстью, извлечённый из горных пород формации Тяоцзишань или слоев Даохугоу. Возраст этих слоёв спорен. Образец представляет собой сжатую окаменелость, принадлежавшую взрослой особи. Кроме окаменевших костей сохранились мягкие части и остатки, возможно, отрыгнутой рыбы.

Вид Kunpengopterus sinensis назвала и описала международная команда учёных под руководством Ван Сяолиня в 2010 году. Родовое название происходит от сочетания слов Кунь (Kun), означающего крупную рыбу или кита из китайского фольклора, которые превращаются в гигантскую ярко окрашенную цветную птицу Пэн (Peng), предвестницу Северного сияния, с добавлением латинизированного греческого слова pteron — крыло. 
Видовое название переводится как «китайский».

В 2017 году был описан ещё один экземпляр — IVPP V 23674. Он состоит из скелета с черепом.

Второй вид, Kunpengopterus antipollicatus, описали в 2021 году Сянью Жоу и его коллеги. Видовое название происходит от древнегреческого anti- — «противоположный» и pollex — «большой палец» и содержит отсылку к наличию противостоящего большого пальца на крыле. Голотипом послужил почти полный скелет BPMC 0042, лишённый задней части черепа. Исследователи также определили паратип — ZMNH M8802/IVPP V 18043, неполный скелет, содержащий 2 яйца. Важной особенностью нового вида является наличие противостоящего большого пальца на крыле — анатомической чертой, ранее никогда не встречавшейся среди птерозавров.

Авторы описания не исключили возможности того, что наличие противостоящего большого пальца было характерной особенностью не только вида K. antipollicatus, но рода Kunpengopterus в целом и выразили надежду, что дальнейшие открытия прольют свет на эту гипотезу.

Описание 

У Kunpengopterus удлинённая голова длиной 106,9 миллиметра. Шейные позвонки тоже относительно длинные. Наружная ноздря сливается с предглазничным отверстием, но эти большие отверстия всё же частично разделены широким и направленным вперёд носовым отростком (), который несёт небольшое вертикальное отверстие в форме капли. На черепе, сразу за глазницами, имеется низкий костяной гребень; сохранившиеся мягкие ткани показывают, что он был удлинён хрящом, а жёлтое изменение цвета указывает на то, что он, возможно, был увеличен к спине кожным лоскутом. Нет никаких признаков гребня на морде или киля под нижней челюстью. Задняя часть черепа округлая. У Kunpengopterus имелся длинный жёсткий хвост. Пятый палец также длинный и сильно изогнутый.

Систематика 
Авторы описания отнесли нового птерозавра к семейству укуноптерид, представители которого демонстрируют сочетание базальных и производных птеродактилоидных черт. Приведённая кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого для обоих видов.

Значение 
Мезозойские птерозавры были первыми известными позвоночными, развившими механический полёт. Древесное передвижение было предложено для некоторых таксонов, и даже считается, что оно сыграло роль в происхождении полёта птерозавров. Более того, адаптации скелета, связанные со специализированным образом жизни, часто трудно распознать и интерпретировать в окаменелостях. Открытие Kunpengopterus, который населял уникальную лесную экосистему юрского периода в Китае, демонстрирует самую старую запись ладонного (или истинного) противостоящего большого пальца, что беспрецедентно для птерозавров и представляет собой сложную адаптацию, связанную с передвижением по деревьям. Исследование предполагает древесный образ жизни для нового вида, но не для других близкородственных видов из той же местности, что подразумевает возможный случай разделения экологической ниши. Открытие дополняет известный набор приспособлений птерозавров и историю древесного развития позвоночных. Оно также способствует впечатляющему раннему расцвету древесных сообществ в юрском периоде Китая, проливая свет на историю лесной среды.

Примечания 

Укуноптериды
Птерозавры юрского периода
Фоссилии из юрских отложений Китая